Виріб — Предмет або набір предметів, що виготовляються на підприємстві. Виріб є результатом виробничого процесу.

Виріб (економіка)  — одиниця промислової продукції, кількість якої може обчислюватися в штуках (екземплярах), що призначена для реалізації і є товаром. Характеризується показниками величини, ціни, зовнішнього вигляду та іншими атрибутами.

Примітки 

Багатозначні терміни